Pirpirituba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pirpirituba (ort), Paraíba, 
 Pirpirituba (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar